

Села:
 Трудовик — Запорізька область, Василівський район (до 2020 року — Михайлівський район)
 Трудовик — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)
 Трудовик — Херсонська область, Каховський район (до 2020 року — Верхньорогачицький район)
 Трудовик — Чернігівська область, Корюківський район

Трудовик () — село, Мінська область, Крупський район